

Sigle
 Army of Eternal Vigilance – milizia dell'universo fittizio di Star Trek
 Avanti Era volgare – equivalente di a.C. e AC, abbreviazioni per avanti Cristo

Altri progetti